Винники — название населённых пунктов на Украине:

 Винники — город в Львовском городском совете Львовской области.
 Винники — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Винники — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Винники — село в Нововодолажском районе Харьковской области.

См. также 
 Винник